Möslestadion – stadion we Fryburgu Bryzgowijskim, w Niemczech
 Möslestadion – stadion w Götzis, w Austrii

Zobacz też:
 Moselstadion